De Grand Prix-wegrace van San Marino 2019 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 15 september 2019 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Xavier Cardelús kreeg een tijdstraf van 3 seconden omdat hij de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Can Öncü werd na de eerste vrije training vanwege een blessure vervangen door zijn tweelingbroer Deniz Öncü. Lorenzo Dalla Porta en Stefano Nepa kregen een tijdstraf van 3 seconden omdat zij de baanlimieten overschreden en hierbij voordeel behaalden.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1

Race 2

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2019
San Marino